

Климківка — село в гміні Ропа Горлицького повіту Малопольського воєводства.
 Климківка — село в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства.

Климківка — село в Диканському районі Полтавської області.

Див. також 
 Клімкувка